Новоукраинский сельский совет ()

Донецкая область 
 Новоукраинский сельский совет — Марьинский район.

Запорожская область 
 Новоукраинский сельский совет — Куйбышевский район.

Николаевская область 
 Новоукраинский сельский совет — Березнеговатский район.

Одесская область 
 Новоукраинский сельский совет — Раздельнянский район.

Ровненская область 
 Новоукраинский сельский совет — Млиновский район.
 Новоукраинский сельский совет — Ровненский район.

Харьковская область 
 Новоукраинский сельский совет — Близнюковский район.

Черкасская область 
 Новоукраинский сельский совет — Чернобаевский район.

Черниговская область 
 Новоукраинский сельский совет — Репкинский район.